Letonja ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Letonja (* 1961), slowenischer Dichter
 Wilhelm Letonja (1915–1942), deutscher Deserteur und NS-Opfer